Шелби Роджерс (; родилась 13 октября 1992 года в Маунт-Плизанте, США) — американская теннисистка; четвертьфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016); победительница Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной США.

Общая информация 
Шелби пришла в теннис в семь лет при содействии своей старшей сестры Сабры. С семи лет она постоянно тренировалась в чарльстонском теннисном клубе, а в начале 2010-х годов, перейдя во взрослый тур, была отправлена USTA в тренировочный центр в Бока-Ратон.

Спортивная карьера 
Карьеру профессиональной теннисистки Роджерс начала в 2009 году. В августе 2010 года она получила специальное приглашение на Открытый чемпионат США и, таким образом, дебютировала на турнирах серии Большого шлема и WTA-туре. В первом раунде Шелби проиграла китаянке Пэн Шуай. В июле 2012 года американка выиграла первые в карьере титулы в одиночном и парном разрядах на турнирах цикла ITF. В мае 2013 года она сыграла на Открытом чемпионате Франции, где смогла преодолеть стартовый раунд и добралась до второго. За сезон 2013 года Роджерс смогла выиграть два 50-тысячника и один 75-иысячник ITF.

Сюрпризом для многих стало выступление Роджерс на грунтовом турнире в Бадгастайне. На него американка отобралась через квалификацию и по ходу турнира смогла обыграть серьезных соперниц: Кристину Плишкову, Карлу Суарес Наварро, Камилу Джорджи и Сару Эррани. В итоге роджерс смогла выйти в свой первый финал основных соревнований ассоциации. В решающей встрече она сыграла против Андреи Петкович и уступила со счётом 3-6, 3-6. В августе на турнире серии серии Премьер в Монреале Роджерс во втором раунде победила теннисистку из Топ-10 Эжени Бушар, но далее проиграла Каролине Возняцки. После этого турнира она впервые вошла в первую сотню мирового рейтинга. На Открытом чемпионате США Шелби вышла во второй раун, а после него смогла пройти в полуфинал турнира в Квебеке. Сезон 2014 года она завершила на 72-м месте в рейтинге.

На дебютном в основе Открытом чемпионате Австралии 2015 года Роджерс проиграла в стартовом раунде. В начале сезона она выдала неприятную серию из семи поражений подряд. На первом в карьере Уимблдонском турнире американка проигрывает в начале соревнований № 14 Андрее Петкович. Летом она вылетает из первой сотни и на Открытый чемпионат США ей пришлось отбираться через квалификацию. Успешно справившись с этой задачей, Роджерс смогла выйти в третий раунд, где не смогла обыграть вторую ракетку мира на тот момент Симону Халеп.

В феврале 2016 года Роджерс вышла в свой второй финал WTA в одиночках, сыграв его на турнире в Рио-де-Жанейро. В борьбе за главный приз американка проиграла Франческе Скьявоне — 6-2, 2-6, 2-6. В мае на Открытом чемпионате Франции она неожиданно вышла в четвертьфинал. По ходу турнира Шелби обыграла Каролину Плишкову, Елену Веснину, Петру Квитову и Ирину-Камелию Бегу. Пройти дальше ей не позволила испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая стала чемпионкой турнира. Этот результат позволил Роджерс в рейтинге подняться со 108-й на 59-ю строчку. Уимблдон для Роджерс завершился в первом раунде, а Открытый чемпионат США во втором. По итогам сезона 2016 года Шелби заняла 60-е место в рейтинге.

В январе 2017 года Роджерс вышла в 1/4 финала турнира в Хобарте, а на Австралийском чемпионате во второй раунд. В феврале она впервые выступила за сборную США в Кубке Федерации, сыграв пять геймов парной встречи и выиграв на отказе соперниц из Германии от продолжения встречи.

В феврале 2023 года на турнире WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ), победив в квалификации, Шелби сумела дойти до четвертьфинала, где уступила Белинде Бенчич 6-7 2-6.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (2)

Поражения (5)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США